Caviomorpha — парвотряд грызунов из подотряда дикобразообразных (Hystricomorpha). Включает 10 современных семейств. Представлен как вымершими животными, так и ныне живущими, например, морскими свинками и капибарами.

Эволюция 
Происхождение и биогеографическая история южноамериканских грызунов Caviomorpha в настоящее время является широко обсуждаемым вопросом в эволюции млекопитающих. Ископаемые остатки, а также молекулярный анализ предлагают либо развитие изолированной популяции после раскола Гондваны, либо предки данных грызунов прибыли из Африки на естественных плотах во времена так называемого эоценового климатического оптимума около 45—43 млн лет назад. До сих пор самые ранние южноамериканские грызуны относились к раннему олигоцену, около 32 млн лет назад. В 2011 году в были описаны два новых рода вымерших грызунов: Cachiyacuy и Canaanimys, относящиеся ко времени среднего эоцена, около 41 млн лет назад. Это делает их старейшими среди известных грызунов в Южной Америке.

Семейства 
 Парвотряд Caviomorpha
 Надсемейство Erethizontoidea
 Семейство Американские дикобразы (Erethizontidae)
 Надсемейство Cavioidea
 Семейство Паковые (Cuniculidae)
 Семейство Свинковые (Caviidae)
 Семейство Агутиевые (Dasyproctidae)
 Надсемейство Chinchilloidea
 Семейство Шиншилловые (Chinchillidae)
 Семейство Пакарановые (Dinomyidae)
 Надсемейство Octodontoidea
 Семейство Шиншилловые крысы (Abrocomidae)
 Семейство Тукотуковые (Ctenomyidae)
 Семейство Восьмизубые (Octodontidae)
 Семейство Щетинистые крысы (Echimyidae)

Филогения 
Д’Элия и соавторы (2019) приводят следующую кладограмму, обобщающую результаты предшествовавших исследований:

Примечания 

Грызуны